Flor de Santa Lucía puede referirse a:

 el nombre común de la planta Gomphrena perennis; o
 el nombre común de la planta herbácea Commelina erecta.